David Landau kan syfta på:

 David Landau (journalist) (1947–2015), brittisk-israelisk journalist
 David Landau (skådespelare) (1879–1935), amerikansk skådespelare